Edward Clark peut faire référence à :

  (1815-1880), un gouverneur américain de l'État du Texas ;
 Edward Clark (1822-1902), un architecte américain ;
  (1878–1954), un acteur de cinéma américain ;
 Edward Clark (1888–1962), un chef d'orchestre britannique ;
 Edward Clark (1926-2019), peintre américain.